Меловка — топоним, гидроним:

 Меловка — река в Смоленской и Брянской области, правый приток реки Габья.
 Меловка — река в Белгородской области, левый приток реки Убля.
 Меловка — посёлок в Жуковском районе Брянской области.

Также

 Меловка — разговорный синоним мелованной бумаги